

Patronymes 
Kouptsov (masculin ; ) ou Kouptsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Kouptsov (1982-), athlète russe spécialiste du saut à la perche
 Marina Kouptsova (1981-), athlète russe spécialiste du saut en hauteur

Patronyme russe